Pfarrkirche Horn steht für:

Deutschland
 Horner Kirche, Evangelische Kirche Zum Hl. Kreuz im Stadtteil Horn-Lehe von Bremen

Österreich
 St. Stephan (Horn), ehemalige katholische Pfarrkirche in Horn im Waldviertel, Niederösterreich
 St. Georg (Horn), katholische Pfarrkirche (evangelisch erbaut) in Horn im Waldviertel, Niederösterreich
 Evangelisches Gemeindezentrum Horn, Pfarrstelle der Gemeinde A.u.H.B Horn im Waldviertel, Niederösterreich

Schweiz
 Evangelische Kirche Horn TG, reformierte Kirche in Horn TG